Пётр Я́ковлев:
 Яковлев, Пётр Александрович (1829—1894) — российский военный, генерал-майор.
 Яковлев, Пётр Афанасьевич (1925—1944) — советский солдат, Герой Советского Союза (посмертно).
 
 Яковлев, Пётр Ионович (1921—1978) — Герой Социалистического Труда.
 
 Яковлев, Пётр Саввич (1754—1809) — русский заводчик, коллежский советник.
 Яковлев, Пётр Яковлевич (1950—2021) — советский и российский поэт, языковед, переводчик.